Club Universitario de Deportes, club de futbol peruà, Lima
 Universitario de Sucre, club de futbol bolivià, Sucre
 Técnico Universitario, club de futbol equatorià, Ambato
 Universitario de La Paz, club de futbol bolivià, La Paz